Михаил Суха́нов:
 Суханов, Михаил (в монашестве Иннокентий; 1774—1811) — русский духовный писатель.
 Суханов, Михаил Андреевич (1921—2003) — полковник авиации, Герой Советского Союза.
 Суханов, Михаил Дмитриевич (1801 или 1802—1843) — русский поэт, автор текстов песен, баснописец.